

Filozofia i wierzenia 
 duch w filozofii
 duch w folklorze ludowym i spirytyzmie

Tytuły filmów i seriali tv 
 Duch – amerykański film grozy z 1982 roku
 Duch – niemiecki dramat z 1982 roku
 Duch – amerykański film akcji z 2001 roku
 Duch – indyjski film z 2003 roku
 Duch – polski film dokumentalny z 2008 roku

Tytułu utworów i albumów muzycznych 
 Duch – album muzyczny grupy Armia

Osoby 
 Duch – polskie nazwisko. Osoby o nazwisku „Duch”:
 Bolesław Bronisław Duch – generał dywizji Wojska Polskiego
 Bronisław Duch – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, brat Kazimierza i Mieczysława
 Jan Duch – major Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Kazimierz Duch – major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, poseł i senator
 Mieczysław Duch – major piechoty Wojska Polskiego
 Włodzisław Duch – profesor nauk fizycznych zajmujący się neuroinformatyką kognitywną
 Elżbieta Chojna-Duch – doktor habilitowany nauk prawnych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, członek Rady Polityki Pieniężnej
 Duch. – Pierre Étienne Simon Duchartre (1811–1894)

Zobacz też 

 Duchy – ujednoznacznienie